Higson est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Allison Higson (née en 1973), nageuse canadienne
Charlie Higson (né en 1958), auteur britannique de comédies
 (né en 1983), actrice anglaise
 (1887-1958), joueur anglais de rugby
Kenneth Higson (1934-1988), homme politique canadien en Ontario
 (1908-1974), joueur anglais de rugby
Nigel Higson (né en 1963), mathématicien canadien

Voir aussi
(3025) Higson, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme